Douo kan syfta på följande platser:

Guinea och Elfenbenskusten

 Cavally, vattendrag,

Kongo-Brazzaville 

 Kouilou-Niari, vattendrag,